Paul Rudolph puede referirse a:

 Paul Rudolph (1858-1935), físico alemán, en el campo de la óptica;
 Paul Rudolph (1918–1997), arquitecto estadounidense;
 Paul Rudolph (1947-), guitarrista canadiense.